Колонија Белисарио Домингез има више значења:

 Колонија Белисарио Домингез (Мухика), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Колонија Белисарио Домингез, Лас Гверитас (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику